Rákóczi-induló (1820) Nikolaus Scholl szerzeménye
 Rákóczi induló (1899) Hollósy Simon festménye (vázlat)
 Rákóczi induló (1933) magyar–osztrák film Székely István rendezésében